Massacre de Katyn, a execução em massa de cidadãos poloneses em 1940
 Katyn (localidade rural), uma localidade rural (selo) no Oblast de Smolensk, na Rússia, o local do massacre de Katyn
 Cemitério de guerra de Katyn, um cemitério militar polaco localizado na cidade de Katyn
 Katyn (filme), um filme polaco de 2007 sobre o massacre de Katyn, dirigido por Andrzej Wajda
 Massacre de Khatyn, a execução em massa de civis bielorrussos pelos nazistas em 1943

Desambiguação